Leenhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Leenhardt (1908–1983), französischer Politiker und Widerstandskämpfer
Franz Jehan Leenhardt (1902–1990), französischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Maurice Leenhardt (1878–1954), französischer Pastor und auf die Kanaken von Neukaledonien spezialisierter Ethnologe
 Max Leenhardt (Michel Maximilien Leenhardt; 1853–1941), französischer Maler
 Roger Leenhardt (1903–1985), französischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Lenhardt
 Lenhart
 Lenhard
 Leonhardt
 Lennart